Fine Line — второй студийный альбом английского певца и автора песен Гарри Стайлза, вышедший 13 декабря 2019 года на лейблах Erskine Records и Columbia Records. Альбом возглавил многие хит-парады мира, включая американский Billboard 200 и канадский.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic (76 из 100 баллов), The Guardian, The Independent, NME, NOW Magazine, Rolling Stone, The Evening Standard, The New York Times, Variety, Consequence of Sound, The Daily Telegraph, The Wall Street Journal. Смешанный отзыв дал Джереми Ларсон с сайта Pitchfork, описав его тексты как неглубокие и что «ему не хватает воображения».

Итоговые списки

Музыкальный стиль 
Музыка Fine Line была описана музыковедами как рок, поп и поп-рок. Альбом также включает элементы таких стилей как прог-поп, психоделический поп, фолк, соул, фанк и инди-поп.

Коммерческий успех 
Диск дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200 с тиражом 478,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 393,000 истинных альбомных продаж. Таким образом диск стал вторым чарттоппером Стайлза и побил рекорд для лучшей дебютной недели любого британского певца (мужчины) в эру подсчёта Nielsen SoundScan (с 1991 года). Мировые продажи пластинки за первые семь дней составили 631,000 копий и она заняла первое место в чарте Global Album. Кроме того, с недельными продажами в 28,000 копий виниловых пластинок в США, альбом установил третий лучший результат продаж в истории подсчётов Nielsen SoundScan после дисков 25 (2015, Адель), Vitalogy (1994, Pearl Jam) и Lazaretto (2014, Джек Уайт). По итогам года пластинка на виниловом носителе стала самой продаваемой с продажами в 232,000 копий.

Альбом дебютировал на позиции № 3 в чарте UK Albums Chart.

Награды и номинации 
На прошедшей 14 марта 2021 года 63-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» «Fine Line» получил номинацию в категории «Лучший вокальный поп-альбом». Также номинацию получила одна из песен альбома «Adore You» («Лучшее музыкальное видео»), а еще одна песня, «Watermelon Sugar», стала победителем премии в категории «Лучшее сольное поп-исполнение». Кроме того, в мае этого же года на 41-й церемонии вручения наград Brit Awards Гарри так же одержал победу в категории «Лучший британский сингл года» («Watermelon Sugar»).

Почести

Список композиций 
По данным сайта Tidal..

Замечания 
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Замечание 
 : Продажи в США подсчитаны с учётом 2019 и 2020 годов, по итоговым годовым данным MRC

Примечания

Ссылки 
 
 

Поп-рок-альбомы
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Гарри Стайлза